Governatorato di Arcangelo – governatorato dell'Impero russo
 Oblast' di Arcangelo – oblast' della Russia